Гастерантус () — род цветковых растений семейства Геснериевые (), включающий в себя около 35 видов многолетних наземных трав и полукустарников. Некоторые виды выращивают как декоративные растения.

Этимология названия 
Название рода происходит от греческих слов  «gaster» — желудок, мешок, и  «антос» — цветок, и указывает на вздутую, с узким зевом, форму цветка.

Ботаническое описание 
Рослые кустарники, полукустарники, лианы и низкорослые травянистые растения. Стебли сочные или одревесневающие, цилиндрические. Листья супротивные, плёнчатые или кожистые, устьица в группах. Соцветия пазушные, эбрактеозные (без прицветников), на длинных цветоносах, одно- или многоцветковые, завиток. Венчик разнообразных форм: широкой воронковидной с отгибом; широкотрубчатой формы; выраженно кувшинчатой, с возвышающимся раздутым брюшком и узким зевом, т. н. гипоциртоидной формы. Венчик окрашен в белый, бледно- или ярко-жёлтый, оранжевый, красный цвет, часто с точечным рисунком. Тычинок 4, обычно равные по длине венчику, нити приросшие к основанию трубки венчика. Нектарник кольцевой, полукольцевой или в виде желёзок на дорсальной стороне венчика. Завязь верхняя. Плод — 2- или 4-створчатая мясистая коробочка, с боков и верхушки сплющена.

Ареал и климатические условия 
От Гватемалы, Мексики, Коста-Рики и Панамы через западные области Южной Америки на юг до Боливии. Наибольшее разнообразие видов — на родине, в западном Эквадоре. Обитает в горных лесах, на высоте до 1800 м над уровнем моря.

Хозяйственное значение и применение 
Редко встречающееся в культуре растение. В культуре часто выращивают виды Gasteranthus atratus, Gasteranthus quitensis, Gasteranthus acropodus.

Агротехника встречающихся в культуре видов 
Уход. Для посадки используют рыхлый, лёгкий, питательный субстрат, который всегда надо поддерживать во влажном состоянии; для растения выбирают тенистое или полутенистое место; необходима высокая влажность воздуха — лучше всего чувствует себя в теплице.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 38 видов:

Примечания

Литература 
 Все о комнатных фиалках. / Ван дер Неер, — СПб.: ООО "С3КЭО Кристалл", М.: Оникс, 2007 — 210 с.

Ссылки 
  Гастерантус in A. Weber & L. E. Skog 2007,  Genera of Gesneriaceae.
 World Checklist of Gesneriaceae

Растения по алфавиту
Геснериевые
Декоративные растения